Frans Rutten (econoom)
 Frans Rutten (voetballer)
 Frans Rutten (wielrenner)